Ел Сисне има више значења:

 Ел Сисне (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сисне (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику